Floorballligaen 1992-93 var den anden sæson af det danske mesterskab i floorball. Dansk Floorball Union havde til denne sæson opdelt sæsonen i en øst og en vestliga. De to bedste hold i øst og vest mødes i slutspillet der blev afviklet over en weekend.

Grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen